Николай Ухтомский:
 Ухтомский, Николай Александрович (1895—1953) — один из руководителей Белой эмиграции в Маньчжурии.
 Ухтомский, Николай Павлович (1884—1960) — адъютант Корниловского ударного полка, участник Белого движения, ротмистр.